Винус Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Петра Квитова — защищала свой титул, но уступила уже на старте.

Общая информация 
Переиграв в полуфинале Серену Уильямс, Ализе Корне одержала первую за 69 месяцев победу над действующей теннисисткой из Top10 одиночной классификации.

Француженка во второй раз в своей карьере (и впервые в туре ассоциации) смогла добраться до титульного матча на соревновании, игравшемся на хардовом покрытии.

Посев 
Первые четыре сеяные участницы начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Сара Эррани (Второй раунд)

<li> Елена Янкович (Четвертьфинал)
<li> Анжелика Кербер (Первый раунд)
<li> Симона Халеп (Первый раунд, отказ)
<li> Каролина Возняцки (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Теннисный чемпионат Дубая 2014